Гео́ргий Емелья́нов:
 Емельянов, Георгий Васильевич (1923—1971) — младший лейтенант РККА, Герой Советского Союза.
 Емельянов, Георгий Иванович (1912—1969) — Герой Социалистического Труда, бригадир колхоза имени Ворошилова Яльчикского района Чувашской АССР.